

Toponymie

 Bayonne, ville du département des Pyrénées-Atlantiques,
 Bayonne, un hameau de la commune de Grignan en Drôme provençale.
 Bayonne, ville de l'État du  New Jersey.
 Baiona, ville de la province de Pontevedra en Galice.

Cours d'eau

Rivière Bayonne, une rivière canadienne, affluente de la rivière Nord du fleuve Saint-Laurent, au Québec.
Branche de la rivière Bayonne, un affluent de la rivière Bayonne, au Québec, au Canada.

Festivité

Fêtes de Bayonne

Gastronomie

Jambon de Bayonne

Musicien 

  Rido Bayonne, musicien de la République du Congo

Voir aussi 

 Bayon

Homonymie de toponyme